Сини́цына — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Синицына, Анастасия (род. 2004) — эстонская шахматистка.
 Синицына, Екатерина Андреевна (род. 1997) — российская волейболистка.
 Синицына, Елена Андреевна (1906—1993) — советская арфистка, заслуженная артистка РСФСР.
 Синицына (Попова), Елизавета Андреевна (род. 2002) — российская волейболистка.
 Синицына, Ирина Евгеньевна (род. 1953) — доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики
 Синицына, Ксения Алексеевна (род. 2004) — российская фигуристка-одиночница.
 Павлова, Наталья Валерьевна (до замужества Синицына; род. 1989) — российская дзюдоистка.
 Синицына, Нина Васильевна (1936—2018) — российский историк, источниковед, историограф.
 Синицына, Оксана Олеговна (род. 1966) — российский учёный-гигиенист.
 Синицына, Ольга Владимировна (род. 1940) — советская и российская певица, народная артистка РСФСР. Топоним 
 Синицына — деревня, Ишимский район, Тюменская область, Россия

 См. также